Termenul Cască poate să însemne:
 Cască (protecție) având rolul de protejare al capului  la militari, în minerit, construcții, sau o parte componentă a armurii unui cavaler etc.
 Casca, oraș în Rio Grande do Sul, Brazilia.
 Casca, personaj feminin din serialul de anime Berserk
 Casca, senator roman din grupul asasinilor lui Iulius Cezar

 „Căscatul” poate fi un semn al oboselii, al somnului, un om căscat e o persoană distrată, stângace.

termeni derivați:
Gura căscată a unui abis, prăpăstii, canion, chei